Hećimović bzw. Hecimovic ist der Familienname folgender Personen:

 John Hecimovic (* 1984), kanadisch-kroatischer Eishockeyspieler
 Nikola Hećimović (1900–1929), jugoslawischer Kommunist